Ви́ктор Пе́рельман:
 Перельман, Виктор Борисович (1929—2003) — русский писатель, издатель, журналист.
 Перельман, Виктор Николаевич (1892—1967) — советский художник.